AZO steht für:
 Aluminiumdotiertes Zinkoxid, transparente leitfähige Keramik
 Allgemeine Zollordnung, außer Kraft getretenes deutsches Gesetz
 Arbeitszeitordnung
 AutoZone (NYSE:AZO), US-amerikanischer Händler von Kfz-Ersatzteilen
 Kalamazoo/Battle Creek International Airport (IATA-Code), Flughafen von Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan
 Azimuth (Fluggesellschaft), russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Azo steht für:
 Azo (Unternehmen), deutsches Unternehmen
 Azogruppe, Kurzform für eine funktionelle Gruppe in der Chemie
 Azofarbstoff, Kurzform für einen synthetischen Farbstoff

Azo ist der Name folgender Personen:
 Azo von Bologna (eigentlich Azo Portius; * vor 1190; † 1220), Jurist und Glossator in Bologna
 Azo von Iberien (auch Azon, Azoy; bl. 330–272 v. Chr. [nach Sergi Gorgadze]), antiker georgischer Herrscher in Iberien (Kaukasien), der nach der Legende durch Alexander den Großen eingesetzt wurde

azo steht für:
 Awing (ISO-639-3-Code), südbantoide Ngemba-Sprache im Kamerun

Siehe auch:
 ACO

Abkürzung